Festiwal w Woodstock (1969, USA)
 Przystanek Woodstock (obecnie Pol'and'Rock Festival)

Geografia 
 Miejscowości w Kanadzie
 Woodstock – miasto w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Carleton
 Woodstock – miasto w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Woodstock – miasto w prowincji Ontario, w hrabstwie Oxford

 Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Woodstock – miejscowość w hrabstwie Kent, w Anglii
 Woodstock – miasto w hrabstwie Oxfordshire, w Anglii

 Miejscowości w Australii
 Woodstock – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

 Miejscowości w Stanach Zjednoczonych
 Woodstock – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Bibb
 Woodstock – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Woodstock – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cherokee
 Woodstock – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Woodstock – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Woodstock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Woodstock – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Woodstock – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Woodstock – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Woodstock – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Woodstock – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Woodstock – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Woodstock – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Shenandoah
 Gminy w Stanach Zjednoczonych
 Woodstock (ang. Woodstock Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Woodstock (ang. Woodstock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Woodstock (ang. Woodstock Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Woodstock (ang. Woodstock Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Woodstock (ang. Woodstock Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Woodstock (ang. Woodstock Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Kultura

Film 
 Woodstock (film 1970) – reż. Michael Wadleigh
 Woodstock (film 1973) – reż. David Maloney

Muzyka 
 Albumy
 Woodstock – album Jimiego Hendriksa

Postacie 

 Woodstock